Er zijn verschillende wereldslangen, bijvoorbeeld:
Midgaardslang
Antaboga